Суперкубок Аргентини з футболу 2016  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 лютого 2017 року між чемпіоном Аргентини клубом Ланус та володарем кубка Аргентини клубом Рівер Плейт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2016
Аргентина
Лютий 2017
2017 в аргентинському спорті